Sylvan Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sylvan Hills (Arkansas)
 Sylvan Hills (Georgia)
 Sylvan Hills (Pennsylvania)